Сабанта може бити:

 Горња Сабанта, насељено мјесто у градској општини Пивара, град Крагујевац, Република Србија
 Доња Сабанта, насељено мјесто у градској општини Пивара, град Крагујевац, Република Србија